16 Bit steht für:

 16-Bit-Architektur, Prozessorarchitektur mit einer Wortbreite von 16 Bit
 16 BIT, Musikprojekt
 16 Bit (britische Band), britische Band und elektronisches Musikproduktion-Duo aus London
 16 Bit (italienische Band), italienische Rockband 
 High Color, Bezeichnung für eine Farbtiefe von 16 Bit